Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute à Pékin du 3 au .

Agnieszka Radwańska remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Petkovic, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Peschke et Katarina Srebotnik.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine (ATP 2011)
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Chine
Sport en Chine en 2011
Tennis en octobre 2011
Compétition de tennis à Pékin